Let’s Dance steht für:
 Let’s Dance, deutscher Titel Tanzen ist unser Leben – Let’s Dance, US-amerikanisches Filmmusical von Norman Z. McLeod (1950)
 Let’s Dance (Album), Album von David Bowie (1983)
 Let’s Dance (Lied), Lied von David Bowie vom gleichnamigen Album
 Let’s Dance (Fernsehsendung), Fernseh-Tanzwettbewerb (ab 2006)